Julio Jáuregui Lasanta (Bilbao, 1910 - Madrid, 1981), polític basc.
 Ramón Jáuregui Atondo (Sant Sebastià, 1948), polític basc i dirigent d'Euskadi-Euskadiko Ezkerra i del PSOE.
 Federico Zabala Alcíbar-Jáuregui (Tolosa, Guipúscoa, 1916 - ?), advocat, polític i historiador basc.
 Luis de Jáuregui conegut pel pseudònim de "Jautarkol" (Errenteria, 1896 - Zarautz, 1971), sacerdot i escriptor en èuscar.
 Pedro Font de Mora Jáuregui (Barcelona, 1851 - València, 1938), militar i polític valencià.